Яков Иванович Балбачан — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в Екатеринодаре. Член КПСС.

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1971 гг. — рабочий, десятник, горный инженер, главный инженер шахты в Артёме, главный инженер треста «Мособлшахтстрой», начальник техотдела Наркомата ТП СССР, заместитель главного инженера «Воркутастрой», «Главшахтострой», начальник технического управления Министерства угольной промышленности СССР, заведующий кафедрой шахтного строительства Академии угольной промышленности СССР, заместитель Министра угольной промышленности СССР, председатель Государственного научно-технического комитета Совмина Казахской ССР, заведующий лабораторией новых материалов Института горного дела имени Скочинского.

Лауреат Сталинской премии (1949, 1950).

Умер в 1971 году. Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008.

Заместители министров СССР
Похороненные на Введенском кладбище